Amerikai Egyesült Államok
Conrad (Illinois)
Conrad (Indiana)
Conrad (Iowa)
Conrad (Montana)

Conrad, mint családnév
 Conrad (családnév)

Conrad, mint keresztnév
 Lásd a Konrád szócikkben

Conrad családnevű személyek 
 Franz Conrad von Hötzendorf osztrák tábornagy (1852–1925), az Osztrák–Magyar Monarchia vezérkari főnöke. 
 Joseph Conrad (er. Józef Teodor Nałęcz Konrad Korzeniowski) (1857–1924), lengyel születésű angol író.
 Charles Conrad (1930-1999), amerikai űrhajós, a Holdat megjárt 12 űrhajós egyike
 Conrad András (1724–1780), magyar orvos
 Conrad József (1756–1780), magyar orvos
 Conrad Pál Lajos XIX. századi író
 Johann Simon Conrad (1772–1810), evangélikus lelkész, gimnáziumi igazgató-tanár
 Conrád Mihály (Michael Conrad von Heydendorf, 1730–1821) erdélyi szász nemesember, királyi tanácsos és polgármester